Željko Vuković ist der Name folgender Personen:

* Željko Vuković (Fußballspieler, 1962) (* 1962), kroatisch-österreichischer Fußballspieler
 Željko Vuković (Fußballspieler, 1963) (* 1963), montenegrinischer Fußballspieler